Nagler peut faire référence à :

Patronyme 

  (1907-1996), arbitre suisse d'échecs et problémiste
  (1942-), musicien
 Georg Kaspar Nagler (1801-1866), historien de l'art allemand
  (1929-), entrepreneur suèdo-autrichien et défenseur des droits de l'homme
  (1950-), historien allemand
  (1876-1938), directeur musical allemand et chef d'orchestre
 Karl Ferdinand Friedrich von Nagler (1770-1846), General-Postmeister prussien
 Linda Fregni Nagler (1976-)
  (1937-), linguiste et professeur d'université.

Autre 
 (10715) Nagler, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.